Били Џин Кинг је пети пут освојила турнир. У финалу је победила Крис Еверт резултатом 6:0, 7:5.

Носиоци 

  Маргарет Корт (полуфинале)
  Били Џин Кинг (победница)
  Ивон Гулагонг (полуфинале)
  Крис Еверт (финале)
  Роузмери Касалс (четвртфинале)
  Вирџинија Вејд (четвртфинале)
  Кери Мелвил (четвртфинале)
  Олга Морозова (четвртфинале)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту itftennis.com 

Вимблдон 1973.
Вимблдон — жене појединачно